Großenberg ist der Name folgender Orte:

 Großenberg (Bad Pyrmont), Stadtteil von Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Großenberg (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft der Gemeinde Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Größenberg